Personatges:
 Hèrcules, nom adoptat pels romans per designar l'heroi mitològic grec Hèracles
 Hèrcules o Hèracles de Macedònia, rei de Macedònia (310-309 aC), fill d'Alexandre el Gran 
 Hércules de Brito Ruas, (Rio de Janeiro, 1939), futbolista brasiler 
 Hercules Brabazon Brabazon, artista anglès (1821-1906) 
 Hércules Florence, inventor i fotògraf francès nacionalitzat brasiler (1804-1879)
 Hèrcules I d'Este (? 1431 – Ferrara, Ducat de Ferrara 1505) membre de la família Este fou el duc de Ferrara i Mòdena entre 1471 i 
 Hèrcules II d'Este, II de Ferrara o II de Mòdena (1508 - Ferrara, Ducat de Ferrara 1559), duc de Ferrara i Mòdena (1534 -1559)
 Hèrcules III d'Este o III de Mòdena (Mòdena, 1727 - Treviso, 1803), duc de Mòdena (1780 -1796)
 Hèrcules Strozzi (Ferrara, 1473 - 1508), poeta i literat italià 
 Enric Hèrcules (Fontainebleau, 1555 -Château-Thierry, 1584), duc d'Alençon, d'Anjou, de Brabant i Château-Thierry, comte de Turena, fill d'Enric II de França i Caterina de Mèdici
 Escultures: 
 Hèrcules (Miquel Àngel), escultura de Miquel Àngel
 Hèrcules Farnese, escultura de Lisip del segle III
 Toponímia:
 Hercules (Califòrnia), ciutat de l'estat de Califòrnia (Estats Units)
 Columnes d'Hèrcules, roques situades a l'entrada de l'estret de Gibraltar 
 Torre d'Hèrcules, far romà a la Corunya (Galícia)
 Organitzacions: 
 Hèrcules Club de Futbol, club de futbol de la ciutat d'Alacant
 Club de Futbol Hèrcules Hospitalet, club català de futbol de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès 
 Club de Beisbol i Softbol Hèrcules de l'Hospitalet, club de beisbol català de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat 
 Vehicles:
 Lockheed C-130 Hercules, avió de transport d'ús civil i militar
 H-4 Hercules o Spruce Goose, l'hidroavió més gran de la història
 HMS Hercules, nom de diverses embarcacions de la Marina britànica
 M88 Hercules ARV, vehicle d'artilleria de combat
 Hércules (automòbil), autocicle català fet entre 1922 i 1926
 Cinema:
 La venjança d'Hèrcules, pel·lícula de Vittorio Cottafavi de 1960
 Hèrcules es torna boig, pel·lícula d'Arthur Allan Seidelman de 1969
 Hercules (pel·lícula de 1983), pel·lícula de Luigi Cozzi de 1983
 Hercules Returns, pel·lícula de David Parker de 1993
 Hèrcules (pel·lícula de 1997), pel·lícula d'animació de Disney de 1997
 Hèrcules: L'origen de la llegenda, pel·lícula de Renny Harlin de 2014
 Hercules (pel·lícula de 2014), dirigida per Brett Ratner de 2014
 Televisió:
 Hercules: The Legendary Journeys, sèrie estatunidenca (1995–1999)
 Hercules (sèrie), sèrie d'animació de Disney (1998–1999)
 Hercules (minisèrie), sèrie estatunidenca de 2005
 Young Hercules, sèrie coproduïda entre els Estats Units i Nova Zelanda (1998–1999)
 Miscel·lània:
 Escarabat hèrcules (Dynastar hercules), coleòpter escarabeid 
 Constel·lació d'Hèrcules, una de les constel·lacions de les Ptolemaiques
 Hercules (cribatge virtual), programa català de cribratge virtual